Бе Ен Пе Париба 2012 е 37-ото издание на Бе Ен Пе Париба. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Индиън Уелс, САЩ от 7 до 20 март.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2012
Бе Ен Пе Париба Оупън